

Тупицино — присілок, Міжріченський район, Вологодська область
 Тупицино — село, Пишминський міський округ, Свердловська область